Jaenecke ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Jaenecke (1890–1960), deutscher Offizier 
 Fritz Jaenecke (1903–1978), deutsch-schwedischer Architekt
 Gustav Jaenecke (1908–1985), deutscher Eishockey- und Tennisspieler
 Heinrich Jaenecke (1928–2014), deutscher Journalist, Publizist und Historiker

Siehe auch:
 Jaenicke
 Jänecke
 Hildegard Jenicke (1856–1937), deutsche Schauspielerin